Attilio Moresi – ciclista su strada svizzero
 Ludovico Moresi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano naturalizzato svizzero